Фердинанд Вреде (; , Брёккель — , ) — немецкий пианист и композитор. Отец лингвиста Фердинанда Вреде.

Сын органиста. Окончил гимназию в Целле, затем учился в Ганновере у Генриха Маршнера, в Брауншвейге у Альберта Метфесселя и Анри Литольфа. В течение года преподавал частным образом и концертировал как пианист, в 1852 г. обосновался в Шпандау как органист церкви Святого Николая. С 1868 г. работал во Франкфурте-на-Одере: кантор франкфуртского , руководитель городской Певческой академии и лидертафеля, вокальный педагог. С 1872 г. королевский музикдиректор. Годы руководства Вреде считаются периодом расцвета в музыкальной жизни города, он принадлежал к наиболее авторитетным музыкальным деятелям Бранденбурга.

Автор фортепианных, хоровых и вокальных сочинений. Переложил для фортепиано партитуру оперы Гектора Берлиоза «Бенвенуто Челлини» и его же увертюру «Римский карнавал».

Примечания

Литература 
 Некролог // «Новая музыкальная газета», 1899, № 6 (8 февраля), S. 68-69.

Композиторы Германии
Академические музыканты Германии